Перезвон — поочерёдные удары (от одного до семи) в каждый колокол от большого к малым. Также может означать:

 Перезвон — фестиваль колокольного звона в России.
 Перезвоны — литературно-художественный журнал, выходивший в Риге с 1925 по 1929 год.
 Перезвоны — хоровая симфония-действо Валерия Гаврилина.
 Перезвоны — альбом Гарика Сукачёва.